

Codici 
 tux – codice ISO 639-3 della lingua tuxiáwa

Geografia 
 Tux – comune austriaco

Altro 
 Tux – mascotte di Linux
 Tux – personaggio della serie televisiva Jimmy fuori di testa
 Tux – uno dei protagonisti della sitcom Max & Tux